128 км, 128-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

Армения 
 128 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Армянская железная дорога. Код 568953

Россия 
 128 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 654025
 128 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186229
 128 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 238180
 128 км (платформа, Новгородское направление) — остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород. Код 040281
 128 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 606125